Vernay (Roine), municipi al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Commelle-Vernay, municipi al departament del Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Saint-Paul-du-Vernay, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Comte de Vernay (1825-1871), vescomte de la Barre de Nanteuil, fotògraf que va treballar a Espanya i esdevingué fotògraf de la Casa Reial